Ernst Meyer kan syfta på bland andra:

* Ernst Meyer (1791–1858), tysk  botaniker
 Ernst Meyer (1797–1861), dansk målare
 Ernst Meyer (1847–1925), svensk finansminister
 Ernst von Meyer (1847–1916), tysk kemist
 Ernst Meyer (1854–1914), svensk biblioteksman
 Ernst Meyer (1873–1953), svensk språkman
 Ernst Meyer (1888–1968), tysk arkeolog
 Ernst Meyer (1898–1975), schweizisk historiker